Aldo Buzzelli – politico e partigiano italiano
Ezio Buzzelli – atleta italiano
Guido Buzzelli – fumettista, illustratore e pittore italiano
Pierlorenzo Buzzelli – pallavolista italiano
Ugo Buzzelli – poeta italiano